Ё (cyrylica)
 Jô – piłkarz
 .jo – domena Jordanii
 Jō – kij do walki
 Jo’ – piosenkarka, która użyczyła głosu do dwóch piosenek polskiego DJ-a C-BooLa: „Don’t Waste the Time” i „Move Your Body”
 Jo – francuska komedia z 1971 w reżyserii Jeana Girault